Игры плей-офф ВНБА сезона 2014 проходили с 21 августа по 12 сентября 2014 года. В плей-офф турнира по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Полуфиналы и финалы конференций проводились до двух побед, решающая же серия — до трёх. Чемпионкой, в третий раз в своей истории, стала команда «Финикс Меркури», которая со счётом 3:0 переиграла команду «Чикаго Скай». «Финикс» четыре раза выходил в финал ВНБА и трижды становился триумфатором первенства, «Чикаго» в свою очередь в первый раз добрался до решающей стадии плей-офф. Самым ценным игроком финала стала Дайана Таурази, которая выиграла этот почётный трофей во второй раз.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка

Восточная конференция

Полуфиналы конференции

Индиана — Вашингтон — 2-0

Атланта — Чикаго — 1-2

Финал конференции

Индиана — Чикаго — 1-2

Западная конференция

Полуфиналы конференции

Миннесота — Сан-Антонио — 2-0

Финикс — Лос-Анджелес — 2-0

Финал конференции

Финикс — Миннесота — 2-1

Финал

Финикс — Чикаго — 3-0 

 Примечание: Мин – игровое время, Очк – очки, 2-х – 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х – 3-х очковые броски, Шт – штрафные броски, Под – подборы, АП – атакующие передачи, ПР – перехваты, БШ – блок-шоты, ФО - фолы

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2014
Плей-офф ВНБА